Federació Balear de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a les illes Balears
 Federació Boliviana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Bolívia
 Federació Burkinesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Burkina Faso
 Federació Beninesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Benín
 Federació Finlandesa de Futbol (del seu nom en suec Finlands Bollförbund), màxima institució reguladora del futbol a Finlàndia
 Fórmula ben formada, cadena de caràcters generada segons una gramàtica formal, a la lògica matemàtica
 F.B.F. (de l'italià Fate Bene Fratelli) també són les sigles de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, dins de l'Església Catòlica